Списак градова на Гренланду по броју становника према попису из 2013. године. Појам „град” се користи да опише било које насељено подручје на Гренланду, с обзиром да је најмногољудније место главни град Нук са 16.454 становника. Гренланд има 56.370 људи који живе дуж обале и многих острва. Не постоје стална насеља у унутрашњости Гренланда (осим истраживачких станица).

Гренланд је подељен на четири општине, тј. региона. Осим њих у састав улазе и Национални парк Североисточни Гренланд и база Питуфик, међутим они нису део административне поделе и сматрају се тзв. „неукљученим територијама“. Тренутна подела је на снази од 2009. године, а дотле су постојале три регије - Северни, Западни и Источни Гренланд.

Градови са преко 1.000 становника 

Тринаест градова на Гренланду са популацијом преко 1.000 становника.

Градови и насеља између 200 и 1.000 становника 
Осамнаест градова и насеља на Гренланду са популацијом између 200 и 1.000 становника.

Насеља између 100 и 200 становника 
Четрнаест насеља на Гренланду са популацијом између 100 и 200 становника.

Насеља са мање од 100 становника 
Двадесет и девет насеља на Гренланду са популацијом мањом од 100 становника.

Види још 
 Спискови градова по државама
 Гренланд
 Данска

Референце 

Гренланд
Списак градова